Normalkoordinaten bezeichnen
 bei der Beschreibung von Atom- und Molekülschwingungen die entkoppelten (unabhängigen) Schwingungsrichtungen, siehe Abschnitt Normalkoordinaten in Eigenmode.
 Riemannsche Normalkoordinaten sind ein Koordinatensystem in der allgemeinen Relativitätstheorie und Differentialgeometrie.